Заднее Село — название населённых пунктов в России:

 Заднее Село — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Заднее Село — деревня в Усвятском районе Псковской области.